Бейс-Баллот:

 Бёйс-Баллот, Христофор Хенрик Дидерик — голландский химик и метеоролог.
 Бейс-Баллот — ударный кратер на севере от озера Удовольствия на обратной стороне Луны.